Abarenicola är ett släkte av ringmaskar. Abarenicola ingår i familjen Arenicolidae.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Abarenicola